Сан Исидро Миранда има више значења:

 Сан Исидро Миранда (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Исидро Миранда (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику